Cepphis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1823. Cepphis ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
Cepphis